La palabra tuna puede referirse a:

 Tuna, fruta comestible.
 Tuna, grupo de estudiantes universitarios que portan vestimenta antigua y se caracterizan por cantar, tocar y viajar por el mundo gracias a estas habilidades.
 Tuna, barrio ubicado en el municipio de San Germán en Puerto Rico.
 Nombre en inglés para Atún.